Продаве́ц:
 Продавец — человек или организация, которая продаёт товар или услугу.
 Продавец (фильм) — комедийный фильм американского режиссёра Нила Бреннана 2009 года.

См. также 
 Продавщица (фильм)